Skjoldenæsdysse steht für:

 Skjoldenæsdysse 1
 Skjoldenæsdysse 2
 Skjoldenæsdysse 3